

Patronyme 

 Brett Angell (né en 1968) , footballeur anglais ;
 David Angell (1946-2001), producteur américain de sitcoms ;
 Henrik August Angell (1861-1922), colonel de l’armée norvégienne ;
 Lisa Angell (née en 1968), chanteuse française ;
Lorentz Mortensen Angell (1626-1697), marchand et propriétaire foncier en Norvège ;
 Marcia Angell (née en 1939), médecin et écrivain américain ;
 Norman Angell (1872-1967), écrivain et homme politique anglais ;
 Roger Angell (1920-2022), essayiste américain.

Patronyme anglais